Марке́лов () — російське прізвище, утворене від особового імені Маркел.

Відомі носії
 Маркелови — російський дворянський рід
 Маркелов Віктор Васильович — Герой Радянського Союзу
 Маркелов Володимир Андрійович — Герой Радянського Союзу
 Маркелов Володимир Олександрович (1987) — російський хокеїст.
 Маркелов Григорій Іванович (1880—1952) — радянський невропатолог, академік АН УРСР.
 Маркелов Микола Григорович (1917—2004) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу.
 Маркелов Микола Данилович — Герой Радянського Союзу
 Маркелов Микола Степанович — Герой Радянського Союзу

Див. також 
 Маргелов — варіант прізвища Маркелов
Російські прізвища